Hainrode (Südharz), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Hainrode (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen

Zie ook
Haynrode, een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen